Franco Grignani – designer, pittore e architetto
Gianluca Grignani – cantautore, chitarrista e produttore discografico
Giuseppe Grignani – presbitero
Rosolino Grignani – calciatore e partigiano